Hrvatski otoci:
 Pohliba (Ugljan), oko 100 metara od obale Ugljana
 Pohliba (Dugi otok), uz istočnu obalu Dugog otoka